Хель — місто, Поморське воєводство Польщі
 Хель — півострів на півночі Польщі
 Хель — богиня підземного світу